Tułkowice ist der Name von zwei Orten in Polen:

 Tułkowice (Wiśniowa), Dorf im Powiat Strzyżowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Tułkowice (Wilczyce), Dorf im Powiat Sandomierski, Woiwodschaft Heiligkreuz